Эрлау () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Хемниц. Входит в состав района Средняя Саксония.  Население составляет 3448 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,75 км². Официальный код  —  14 1 82 100.

Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.

Ссылки 
 www.gemeinde-erlau.de Официальная страница

Города Саксонии